Эухе́нио Фигере́до (; 10 марта 1932, Санта-Лусия, департамент Канелонес) — уругвайский футбольный функционер, президент КОНМЕБОЛ в 2013—2014 годах, президент Ассоциации футбола Уругвая (1997—2006), вице-президент ФИФА в 2014—2015 годах.

Биография 
Эухение Фигередо родился в Санта-Лусии 10 марта 1932 года. На профессиональном уровне в качестве футболиста выступал на позиции правого латераля (защитника и полузащитника) за столичный клуб «Уракан Бусео» в 1950—1960-е годы. По окончании карьеры футболиста стал футбольным функционером. В 1971—1972 и 1976—1977 гг. был президентом клуба, за который провёл всю свою карьеру футболиста — «Уракана Бусео».

Долгие годы работал в структуре Ассоциации футбола Уругвая (АУФ). 23 ноября 1993 года стал вице-президентом Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ), на этой должности работал на протяжении 20 лет. В этом качестве представлял КОНМЕБОЛ в различных структурных подразделениях ФИФА.

С 1997 по 2006 год был президентом Ассоциации футбола Уругвая.

В конце апреля 2013 года стало известно о намерении Николаса Леоса, возглавлявшего в качестве президента КОНМЕБОЛ в 1986 года, оставить свой пост досрочно, в связи с состоянием здоровья и преклонным возрастом. Однако неофициально преждевременный уход с поста журналисты связывают с расследованием коррупции в органах КОНМЕБОЛ. Преемником доктора Леоса стал Эухенио Фигередо. Фигередо будет представлять континентальную конфедерацию в ФИФА вплоть до 2015 года, когда должны были истечь полномочия Леоса и когда пройдут очередные выборы президента КОНМЕБОЛ.

За время непродолжительного президентства Фигередо в КОНМЕБОЛ южноамериканские сборные приняли участие в одном чемпионате мира 2014 года, прошедшем в Бразилии. Хозяева первенства заняли на домашнем Мундиале четвёртое место, а сборная Аргентины уступила в финале сборной Германии — первый случай победы европейцев в Америке.

Был среди девяти задержанных по подозрению в коррупции чиновников ФИФА. Операция по задержанию прошла утром в среду, 27 мая, в одном из пятизвёздочных отелей Цюриха. Расследование инициировано властями США, все арестованные могут быть экстрадированы в эту страну для проведения следственных мероприятий.

Позже Фигередо был экстрадирован на родину в Уругвай, где был осуждён за махинации. В апреле 2016 года, в связи с тяжёлым состоянием здоровья, тюремное заключение было заменено на домашний арест.

Примечания

Ссылки 
 Confirman al uruguayo Eugenio Figueredo como titular de la Conmebol 
 Confirman a Eugenio Figueredo como nuevo presidente de la Conmebol 
 Eugenio Figueredo asume la Presidencia de la Conmebol 
 

Футбольные функционеры Уругвая
Президенты КОНМЕБОЛ
Президенты Уругвайской футбольной ассоциации
Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Уракан Бусео»